Název Újezd má v Praze více míst:

 Újezd u Průhonic, též Praha-Újezd nebo Újezd je městská část a katastrální území v jihovýchodní části Prahy.
 Újezd nad Lesy – katastrální území městské části Praha 21 (dříve Praha-Újezd nad Lesy) ve východní části Prahy.
 Újezd (Malá Strana) – místní název v Praze na hranici Malé Strany a Smíchova, bývalá vesnice (osada), dnes název dolní stanice lanovky na Petřín, název zastávek tramvají, název ulice.

Související články 
 Újezd (rozcestník)